Duster bezeichnet:
Einen SUV von Dacia, siehe Dacia Duster
Einen GM-Flakpanzer der Nachkriegszeit, siehe M42 Duster
Eine Modellreihenfolge von Plymouth, siehe Plymouth Duster
Eine Ausstattungsvariante des Plymouth Volare
Eine Ausstattungsvariante des Plymouth Turismo

Einen Staubmantel

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Duster (Texas), gemeindefreies Gebiet im Comanche County, Texas

Nachnamen von
 Troy Duster (* 1936), US-amerikanischer Soziologe

Sprache:
 duster, deutsches Adjektiv mit der Bedeutung „dunkel“

Siehe auch:
 Blood Duster